Zahořanský potok ist der Name folgender Gewässer in Tschechien:

 Zahořanský potok (Moldau), Zufluss zur Moldau
 Zahořanský potok (Zubřina), Zufluss zur Zubřina